M110 houwitser, gebruikt door de artillerie
Messier 110 (M110), een object aan de sterrenhemel